Shag Point steht für:

 Shag Point (King George Island), Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Shag Point/Matakaea, Landspitze in Otago, Neuseeland
 Shag Point (Südgeorgien), Landspitze von Südgeorgien, Südatlantik